LBP может означать:
 LittleBigPlanet — консольная игра в жанре платформера.
 Локальные бинарные шаблоны () —  оператор, используемый для классификации текстур в компьютерном зрении.
 Код ливанского фунта в стандарте ISO 4217.
 Липополисахарид-связывающий белок ().